Beurmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas E. Beurmann (1928–2016), deutscher Musikwissenschaftler und Unternehmer
 Carl Moritz von Beurmann (1802–1870), preußischer Beamter
 Eduard Beurmann (1804–1883), deutscher Advokat, Schriftsteller, Journalist und Redakteur
 Emil Beurmann (1862–1951), Schweizer Schriftsteller, Dichter, Zeichner und Maler
 Jean Ernest de Beurmann (1775–1850), französischer General und Politiker
 Karl Moritz von Beurmann (1835–1863), deutscher Afrikaforscher

Siehe auch:
 Beuermann